Капис в римската и гръцка митология е името на:
 бащата на Анхис и дядо на Еней (според Аполодор Ill 12, 2). Един от дарданските герои. Капис се счита за епоним и основател на град Капуа в Кампаня (или град Капий в Аркадия -Страбон XIII 1, 58). Според друг мит обаче Капуа била наречена в чест на втория Капис, потомък на Еней, получил името в памет на първия Капис (Вергилий, Енеида, I, 183, II, 35).
 Капис Силвий - Седмият легендарен цар на Алба Лонга (виж Царе на Алба Лонга). Баща на Капет и син на Атис в римската митология. (Вергилий, Енеида VI, 768; Ливий, I, 3)